Kakongo peut désigner :
 les Kakongo, un peuple de République démocratique du Congo
 Kakongo-Songo, une localité de République démocratique du Congo

Voir aussi 
 Cacongo